Rosario Aguirre Cuns (María del Rosario Aguirre Cuns, nacida en 1939 en Montevideo, Uruguay) es una socióloga uruguaya. Fue profesora titular, investigadora y ex directora del Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República de Uruguay, y fundadora del Área de Relaciones de Género en el mismo departamento.

Profesora de los cursos de postgrado en la Facultad de Ciencias Sociales. Integrante y evaluadora del Sistema Nacional de Investigadores Nivel III . Consultora de varios organismos internacionales. Ha publicado varios libros y numerosos artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales sobre desigualdades de género en el trabajo remunerado y no remunerado,  transformaciones familiares y políticas de cuidado.

Destaca por estudiar cómo las políticas de cuidado pueden proporcionar mayores grados de bienestar e igualdad en la última etapa de la vida, considerando importante relacionar las representaciones y la definición social de la vejez que las sociedades construyen con los diferentes enfoques de las políticas públicas.

Reseña biográfica 
Dictó cursos de posgrado en su país y en el exterior en materias vinculadas a su especialización. Representó a la Universidad de la República en el Consejo Nacional Coordinador de Políticas Públicas de Igualdad de Género (Uruguay). Ha publicado varios libros, numerosos capítulos de libros y artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales, sobre la situación social de las mujeres, las desigualdades de género en el uso del tiempo en el trabajo remunerado y no remunerado, con énfasis en los cuidados. Tuvo una activa participación en redes académicas y en la realización de pasantías en centros de excelencia. Sigue manteniendo estrechos lazos de cooperación con la sociedad civil, especialmente a través de la Red Pro Cuidados. Su último libro “Vejeces y Género” (en coautoria con Sol Scavino) fue publicado en 2018. Actualmente es investigadora emérita y evaluadora del Sistema Nacional de Investigadores.

La socióloga borda desde la Sociología un tema poco frecuentado en Uruguay por las ciencias sociales: las diversas formas que adopta la vejez en las mujeres. Aguirre disecciona, tras revisar la definición de vejez, las evidentes desigualdades de género y las ocultas maneras en las cuales las mujeres atraviesan ese tramo vital. Junto con Sacvino lo hacen con un enfoque que da por tierra con la definición de vejez según la edad cronológica, que tiende a homogeneizar a un grupo poblacional heterogéneo. Ponen de manifiesto así la forma en que interactúan las desigualdades, tanto de género como de edad, etnia, clase social y opción sexual. Desde la perspectiva de género y apoyadas en una extensa bibliografía y datos estadísticos, las autoras hacen visible el trabajo de las personas mayores en general, reconociendo la importancia del trabajo doméstico y de cuidados en las etapas finales de la vida y la contribución de las mujeres mayores al bienestar social y familiar. Este reconocimiento permite repensar el vínculo entre vejez y dependencia, desmitificando estereotipos sobre “los viejos y viejas”, considerados como sujetos inactivos, objeto de cuidados. El envejecimiento, como proceso demográfico, es un tema especialmente desafiante en Uruguay, uno de los países de América Latina con menos desigualdad, mayor esperanza de vida y más elevada feminización de la vejez. No obstante, las políticas públicas todavía no contemplan la discriminación por edad y las grandes diferencias entre hombres y mujeres, especialmente en lo que refiere a la seguridad social.

Ha realizado diversos estudios sobre el uso del tiempo y su remuneración. Junto a la La Oficina Subregional de UNIFEM para Brasil y los países del Cono Sur impulsó un proyecto para contribuir al desarrollo y la medición de las estadísticas y los indicadores de género, en particular sobre el uso del tiempo y el trabajo no remunerado cuya segunda etapa se desarrolla en Uruguay.

Es autora de numerosas obras, como Las bases invisibles del bienestar social

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

 El futuro del cuidado.